Saltamartí o tossut (joguina), ninot amb la base semiesfèrica que actua de contrapès de manera que després de copejar-lo sempre torna a la posició inicial
 Saltamartí o celífer, subordre d'insectes ortòpters caracteritzats per les antenes curtes, així com per tenir el tercer parell de potes més desenvolupat per a poder saltar millor
 El saltamartí
 Llibreria Saltamartí, establiment de venda de llibres al carrer del Canonge Baranera, núm. 78, al barri del Centre de Badalona